To Rock or Not to Be е дванадесети студиен албум на швейцарската хардрок група Krokus. Албумът остава седем седмици на 5-о място в швейцарския чарт.

Състав 
 Фернандо фон Арб – китара
 Мани Маурър – бас
 Марк Колер – китара
 Марк Сторс – вокали
 Фреди Стийди – барабани

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Бележки 

Албуми на Крокус
Музикални албуми от 1995 година